Jalonké peut désigner :
 le Dialonké, un peuple d'Afrique de l'Ouest.
 le Jalonké, une langue parlée dans la même région.